Gredos può riferirsi a:
Sierra de Gredos, una catena montuosa della Spagna appartenente al Sistema Centrale.
Editorial Gredos, una casa editrice privata spagnola.
Navarredonda de Gredos, un comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia e León.
San Juan de Gredos, un comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia e León.
SEAT Gredos, era una berlina a quattro porte.